Renkonen ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Renkonen (* 1970), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Walter Olof Streng-Renkonen (1876–1959), finnischer Germanist, Romanist, Italianist, Linguist und Lexikograf